Bonnesen är en ursprungligen från Holland härstammande dansk släkt, av vilken på 1840-talet en gren överflyttade till Sverige.

Bland släktens medlemmar märks:
 Amandus Bonnesen (1871  1929, Stockholm), dansk cirkusartist
 Beatrice Bonnesen (1906, København  1979, København)
Birgitte Bonnesen (* 1965), vd i Swedbank AB sedan April 2016
 Carl (Johan) Bonnesen (1868, Aalborg  1933, København), en dansk skulptör
 Erling Bonnesen (* 1955) 
 Sten Bonnesen (1886  1965), en svensk historiker
 Tommy Bonnesen (1873  1935)

Källor